Maria Pilar García Martínez (1877-1936) – błogosławiona katolicka, karmelitanka bosa
 Maria Pilar Izquierdo Albero (1906-1945) – błogosławiona katolicka, założycielka instytutu Pobożne Stowarzyszenie Misjonarek Jezusa, Maryi i Józefa

Zobacz też:
 María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo (1762-1802) – arystokratka hiszpańska
 Maria del Pilar Burbon (1861-1879) – infantka hiszpańska
 María del Pilar Cimadevilla y López-Dóriga (1952-1962) – Służebnica Boża